Пол Майкл Гросс (; род. 30 апреля 1959, Калгари, провинция Альберта, Канада) — канадский актёр, продюсер, режиссёр, певец и писатель. Известен своим исполнением роли офицера Канадской королевской конной полиции констебля  в телесериале «Строго на юг», а также фильмом 2008 года «Пашендаль». В заключительном сезоне «Строго на юг», помимо исполнения главной роли, Гросс также выступил в качестве исполнительного продюсера и автора сценария для первых трёх серий и финала. Также он исполнил несколько песен, которые вошли в саундтрек к сериалу. Позднее он обрёл успех, снявшись в другом канадском сериале «».

Биография 

Гросс учился актёрской игре в Альбертском университете в Эдмонтоне, но бросил на третьем году обучения. Он вернулся туда позже, чтобы окончить образование для получения степени. Он появился в нескольких сценических постановках, таких как «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

Личная жизнь 
Гросс женился на канадской актрисе  в сентябре 1988. У пары двое детей, Ханна (род. 1990) и Джэк (род. 1994). Пол связан со многими благотворительными группами и учреждениями, занимающимися беспризорниками.

Строго на Юг 
Его роль абсолютно честного Канадского конного полицейского Бентона Фрейзера в телесериале Строго на юг принесла ему огромный успех.

Он получил примерно 2-3 миллиона долларов за сезон и был самой высокооплачиваемой звездой в канадской индустрии развлечений. Он написал сценарий к нескольким сериям последнего сезона сериала. Его любимые эпизоды «Gift of the Wheelman» и «All the Queen's Horses», и его эпизоды «Mountie on the Bounty» и  «Call of the Wild» также в подобном стиле.

Театр

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Награды

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Paul Gross at The Canadian Encyclopedia
 Watch Remembrance, a vignette on Paul Gross for his Governor General’s Performing Arts Award.
 Paul Gross at Tv.com
 
 Paul Gross at Northern Stars
review-domesticated-starring-paul-gross-martha-burns/

Лауреаты премии «Джемини»
Киноактёры Канады
Лауреаты Канадской комедийной премии за лучшую режиссуру фильма